Remetinec (Gradec), een plaats in de Kroatische gemeente Gradec
 Remetinec (Novi Marof), een plaats in de Kroatische gemeente Novi Marof